Kama je lahko: 
 Kama, reka v Rusiji.
 Kama, v indijski mitologiji bog ljubezni.
 Kama, orožje, ki se ga uporablja pri borilnem športu kobudo
 Kama, vrsta antilope